Einfassung steht für:

 Einfassung (Heraldik), die Vereinigung zweier Wappen
 ein Zierrahmen, siehe Kartusche (Kunst)
 Liek, Tauwerk als Einfassung eines Segels
 Einfassung (Architektur)
 Kreuzstock, steinerne Einfassung einer Fensteröffnung (Kreuzstockfenster)
 Einfassungsmauer, eine Mauer, die etwas einfasst
 Brunneneinfassung

Siehe auch:
 Zarge
 Umzäunung
 Umfassungsmauer